

Hydronyme 

 Aliso, un petit fleuve côtier français qui coule dans la région Corse dans le département de la Haute-Corse et se jette dans la Mer Méditerranée ;
 anse d'Aliso, une anse qui se trouve à l'ouest du Cap Corse, au sud du port de Centuri et à 2 miles au nord-est de la Marina de Scalo (Pino) ;
 .

Toponyme 

 Aliso, une colonie militaire et civile dans l'ancienne Allemagne, construite par Auguste, près de l'actuel Haltern am See, lorsqu'il voulait créer la province romaine de Germanie ;
 , un volcan située dans la cordillère Orientale, en Équateur.